Kolter ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph P. Kolter (1926–2019), US-amerikanischer Politiker
 Max Kolter (1900–1945), Vizepräsident der Landesregierung Thüringen (CDU)
 Werner Kolter (* 1949), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Unna

Siehe auch:
 Drahomír Kolder
 Colter